Лос Давила има више значења:

 Лос Давила (Пиједрас Неграс), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Давила (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Давила (Виља Идалго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику